Gedeon (Wiszniewski), biskup smoleński
 Gedeon (Wiszniewski), arcybiskup połtawski